Distant Satellites е десети студиен албум на британската рок група Anathema, издаден от Kscope.

Състав 
 Даниъл Кавана – вокали, китара, акустична китара, бас, клавиши, пиано
 Винсънт Кавана – вокали, китара, акустична китара, бас, клавиши, бек вокали
 Джон Дъглас – електронни барабани, клавиши
 Лий Дъглас – вокали, бек вокали

Допълнителен персонал 
 Кристер-Андре Кедерберг – бас

Песни

Бележки

Външни препратки 
 Официален сайт

Музикални албуми от 2014 година
Албуми на Анатема